Пилюшенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пилюшенко, Виталий Лаврентьевич (1937—2015) — советский, украинский ученый—металлург, заслуженный деятель науки и техники Украины.
 Пилюшенко, Галина (род. 1945) — советская лыжница, мастер спорта СССР международного класса, серебряный призёр чемпионата мира—1970.
 Диржинскайте-Пилюшенко, Леокадия Юозовна  (1921— 2008) — советская партийная и государственная деятельница, министр иностранных дел.